De achternaam van de volgende personen:
 Anton Cottier (1943-2006), Zwitsers politicus
 Georges Cottier (1922-2016), Zwitserse kardinaal

Zwitserse achternaam